Lucio Licinio Lucullo – console nel 151 a.C.
Lucio Licinio Lucullo – console nel 74 a.C.
Lucio Licinio Lucullo – pretore nel 104 a.C.